Реснос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 20,44 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории